al-Dschabal al-Achdar (arabisch الجبل الأخضر) ist der Name folgender geografischen Objekte:

 al-Dschabal al-Achdar (Oman), Gebirge in Oman
 al-Dschabal al-Achdar (Libyen), Gebirge in Libyen
 al-Dschabal al-Achdar, Distrikt in Libyen, siehe Munizip al-Dschabal al-Achdar